Buniasih (Maleber), een plaats in Indonesië
Buniasih (Tegal Buleud), een plaats in Indonesië
Buniasih (Tasikmalaya), een plaats in Kadipaten, regentschap Tasikmalaya van de provincie West-Java, Indonesië.